1. B ligu, drugi rang hrvatskog vaterpolo prvenstva za 2013. godinu je osvojla Opatija

Ljestvica

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2012./13.
 2. HVL 2013.
 3. HVL 2013.

Izvori 
 hvs.hr, ljestvica lige 

2013